Ро́нни Анко́на-Хилл (; род. 4 июля 1966, Трун, , Шотландия, Великобритания) — британская актриса, комедиантка, сценаристка и кинопродюсер. Лауреат премий «Television and Radio Industries Club Awards» (2002) и «British Comedy Awards» (2003).

С 2004 года Ронни замужем за доктором Жераром Хилл. В этом браке Анкона родила троих детей — дочь Лили Франческа Хилл (род.27.04.2005), сын Сет Хилл (был мертворождённым в 2006 году) и Эльза Хилл (род. в январе 2008).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Комики Великобритании
Женщины-комедианты
Пародисты Великобритании